Nassau megye (Florida)
Nassau megye (New York)